Il singolare del torneo di tennis Geneva Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Mats Wilander che ha battuto in finale Henrik Sundström 3-6, 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Mats Wilander (campione)
 Guillermo Vilas (semifinali)
 Henrik Sundström (finale)
 Tomáš Šmíd (primo turno)

 Heinz Günthardt (quarti di finale)
 Anders Järryd (semifinali)
 Balázs Taróczy (secondo turno)
 Jimmy Brown (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Geneva Open 1983